Henri II est un nom porté par plusieurs souverains et nobles européens :

Empereur, rois 

 Henri II (973–1024), empereur romain germanique de 1014 à 1024 ; saint chrétien fêté le 13 juillet (anciennement le 15 juillet) ;
 Henri II (1133–1189), roi d'Angleterre de 1154 à 1189 ;
 Henri II (1191-1241), duc de Cracovie, de Silésie et de Grande-Pologne de 1238 à 1241 ;
 Henri II (1270 ou 1271-1324), roi de Chypre et de Jérusalem ;
 Henri II (1334–1379), roi de Castille et de Léon de 1369 à 1379 ;
 Henri II (1503–1555), roi de Navarre de 1517 à 1555 ;
 Henri II (1519–1559), roi de France de 1547 à 1559.

Princes, ducs, comtes 

 Henri II, duc de Carinthie et de Bavière (Henri III) de 983 à 989
 Henri II (1166-1197), comte de Champagne de 1181 à 1197
 Henri II dit le Lion (1267-1329), duc de Mecklembourg de 1287 à 1329
 Henri II dit Henri IV le Fidèle (1292-1342), duc de Głogów et de Żagań de 1309 à 1342
 Henri II, margrave de Brandebourg de 1319 à 1320
 Henri II (1299-1376), landgrave de Hesse de 1323 à 1376
 Henri II (1563-1624), duc de Lorraine de 1608 à 1624
 Henri II (1588-1646), prince de Condé de 1588 à 1646
 Henri II (1595-1632), duc de Montmorency de 1614 à 1632
 Henri II (1595–1663), duc de Longueville de 1595 à 1663
Henri II de Bourbon-Verneuil

Religieux 
 Henri II, évêque de Bayeux de la fin du .

Homonymie dynastique